Un hostel este o unitate de cazare pentru turiștii cu buget restrâns, în general tineret, având dormitoare și băi comune.

Hostel se mai poate referi la:
 Hostel (film din 2005), un film american din 2005
 Hostel: Part II, primul sequel al filmului de mai sus
 Hostel: Part III, al doilea sequel
 Hostel (film din 2011), un film indian din 2011
 Hostel (serial TV), un serial TV nepalez din 2003